OMP est un sigle pouvant désigner :

 Officier du ministère public devant les juridictions pénales françaises ;
 Orotidine monophosphate, en chimie ;
 Opération de maintien de la paix des Nations unies ;
 Observatoire Midi-Pyrénées, en France ;
 OMP Racing, une marque italienne créée en 1973, produisant des accessoires automobiles ;
 OpenMP (Open Multi-Processing), une interface de programmation pour le calcul parallèle sur architecture à mémoire partagée.

Homonymie